Sepiella är ett släkte av bläckfiskar. Sepiella ingår i familjen Sepiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sepialiknande bläckfiskar
Sepiella